Супс:

 Супс — посёлок в Тахтамукайском районе Адыгеи.
 Супс — река в Краснодарском крае Российской Федерации.